

Codici 
 PHL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Filadelfia, Filadelfia, Stati Uniti
 phl – codice ISO 639-3 della lingua phalura
 PHL – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Filippine

Mineralogia 
 Phl – abbreviazione di flogopite